Лимонт има више значења:
 Лимонт (Пенсилванија)
 Лимонт (Илиноис)